Csehország
Dubá település a Česká Lípai járásban, a Libereci kerületben

 Horvátország
Duba település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Duba Pelješka falu Trpanj községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Duba Stonska falu Ston községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Lengyelország
Duba település a Gmina Zalewoi járásban, Iłava megyében, a Varmia-mazúriai vajdaságban

 Szaúd-Arábia
Duba város Tabuk tartományban